Змееголовник узловатый () — вид многолетних травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Стебли восходящие, фиолетовые, 10—30 см высотой, опушённые.

Листья яйцевидные, зубчатые по краю, 0,6—2 см длиной и 0,4—1,5 см шириной, с обеих сторон опушённая.

Цветки в ложных мутовках, образующие яйцевидное соцветие 2—5 см длиной и около 2 см шириной. Прицветники обратно-треугольные. Чашечка около 1 см длиной, венчик около 15 мм длиной.

Плод — продолговатый светло-бурый орешек 3 мм длиной и 1,2 мм шириной.

Классификация

Таксономия 
Вид Змееголовник узловатый входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Dracocephalum nodulosum in Flora of China 

Котовниковые
Флора Азии